Eramo ist der Familienname folgender Person:

 Mirko Eramo (* 1989), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:

 D’Eramo